Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Matusewicz – polski psycholog, socjolog
 Janusz Matusewicz – polski chemik, wykładowca akademicki
 Tadeusz Matusewicz – polski przedsiębiorca
 Tomasz Matusewicz – polski artysta plastyk
 Waldemar Matusewicz – polski polityk, samorządowiec